Рамрю́ () — упразднённый  кантон во Франции, находился в регионе Шампань — Арденны, департамент Об. Входил в состав округа Труа. Всего в кантон Рамрю входяли 24 коммуны, из них главной коммуной являлась Рамрю. 22 марта 2015 года все коммуны кантона перешли в кантон Арси-сюр-Об.

Коммуны кантона

Население 

Упразднённые кантоны департамента Об